Villa Goppelt ist der Name folgender Villen in Heilbronn:

 Haus Fleiner Straße 1 (Heilbronn)
 Wilhelmstraße 7 (Heilbronn)